La stagione 1969-70 dei Los Angeles Lakers fu la 21ª nella NBA per la franchigia.

I Los Angeles Lakers arrivarono secondi nella Western Division con un record di 46-36. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Phoenix Suns (4-3), la finale di division con gli Atlanta Hawks (4-0), perdendo poi la finale NBA con i New York Knicks (4-3).

Western Division

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1969-1970 delle squadre di pallacanestro
1969-1970